Фінал Кубка Італії з футболу 1990 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1989—1990, в яких зустрічались «Рома» і «Сампдорія».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1990 у футболі
1990 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу